Церемония закрытия тридцать вторых летних Олимпийских игр 2020 состоялась вечером в воскресенье 8 августа 2021 года на Японском национальном стадионе, в городе Токио. Она стартовала в 20:00 по местному времени. Игры официально закрыл глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Глава МОК Томас Бах передал олимпийский флаг мэру Парижа Анн Идальго. Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа.

Особенности 
 Впервые церемония прошла без зрителей из-за пандемии коронавирусной инфекции.
 Знаменосец сборной России двукратный чемпион Абдулрашид Садулаев из-за санкций вместо флага России пронёс по олимпийскому стадиону флаг Олимпийского комитета.

Примечания 

Летние Олимпийские игры 2020
Церемонии закрытия Олимпийских игр